Багатозначні терміни
Шенген може означати:

 Шенгенська зона, група європейських країн, які скасували прикордонний контроль між собою
 Шенгенська угода, європейська угода 1985 року, яка передбачала скасування прикордонного контролю між країнами-учасницями
 Шенгенська конвенція,  європейська конвенція 1990 року, яка передбачала імплементацію Шенгенської угоди
 Schengen acquis, набір правил і законодавства, які регулюють скасування прикордонного контролю на внутрішніх кордонах у межах Шенгенської зони
 Шенген, Люксембург, люксембурзьке село та комуна, найближча до місця підписання Шенгенської угоди
 «Шенген», пісня з альбому Караван автора Рафаеля

Див. також 

 Шенгенська інформаційна система, європейська урядова база даних, пов’язана з безпекою кордонів і правоохоронними органами
 Шенгенська віза, проїзний документ, дійсний для всієї Шенгенської зони
 Шеньчжень